Imię i nazwisko Thomas Hampson nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Hampson (1907-1965) – brytyjski lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Thomas Hampson (ur. 1955) – amerykański śpiewak, baryton